Аскриптивный статус — предписанный статус личности, который определяется обществом независимо от усилий и заслуг личности.

Предписанный статус обуславливается происхождением, местом рождения и т. д. Например, аскриптивный пол — это гражданский пол, официально регистрируемый пол, определяемый другим лицом при рождении индивида.

Аскриптивные статусы играют важную роль в традиционных обществах, так как определяют общественное положение человека.

Литература 

Идентификация личности